

Sport 
 Terzo tempo – nel rugby è la pratica dei giocatori di entrambe le squadre di riunirsi a convivio dopo l'incontro per festeggiare o cenare insieme
 Terzo tempo – una tecnica di tiro nella pallacanestro

Cinema
Il terzo tempo – film sovietico del 1962 di Evgenij Karelov 
Il terzo tempo – film italiano del 2013 diretto da Enrico Maria Artale

Musica
Terzo tempo – album dei Nomadi uscito nel 2012.